Benagéber kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benagéber (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benagéber (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar